Máj může znamenat:
 Květen – starší název měsíce května
 První máj – různé svátky na 1. května
 Máj (Karel Hynek Mácha) – lyrickoepická básnická skladba Karla Hynka Máchy
 Máj (almanach) – literární almanach na rok 1858
 Máj (časopis) – časopis vycházející jako týdeník v letech 1902–1914
 Máj (edice) – spoluvydávaná edice nakladatelství Mladá fronta, Smena, Naše vojsko, Svět sovětů a Lidové nakladatelství z let 1962–1991
 Máj (film) – filmové zpracování básnické skladby Karla Hynka Máchy F. A. Brabce
 Obchodní dům Máj – obchodní centrum na Národní třídě v Praze
 Kino Máj (Doksy) – architektonicky významná stavba Karla Hubáčka
 Sídliště Máj – sídliště v Českých Budějovicích
 Sídliště Dlouhá – známé také jako sídliště Máj, sídliště v Novém Jičíně
 Vyhlídka Máj – skalní vyhlídka u obce Teletín poblíž bývalých Svatojánských proudů v povodí Vltavy
 Spolek českých spisovatelů beletristů Máj –  spolek založený 1887
 Velký Máj a Malý Máj – vrcholy v Hrubém Jeseníku
 Máj (loď) – loď na Máchově jezeře
 máje, též máj či májka – ozdobený kmen stromu
 májová pobožnost – lidová mariánská pobožnost v římskokatolické církvi

příjmení 
 Marta Májová (1881–1970) – česká herečka
 Stella Májová (1923–2009) – česká herečka a zpěvačka

Související články 
 May
 Mayové

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení